Dumm gelaufen ist die Bezeichnung für:
 Dumm gelaufen (1997), deutscher Film von Peter Timm
 Dumm gelaufen – Kidnapping für Anfänger, US-amerikanischer Film von Scott Alexander und Larry Karaszewski aus dem Jahr 2000